Зимняя Универсиада 1968 — V зимняя Универсиада, прошла в австрийском Инсбруке с 21 по 28 января 1968 года.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 8 || 6 || 5 || 19
|-
|| 2 || align=left |  || 4 || 3 || 3 || 10
|-
|| 3 || align=left |  || 3 || 4 || 4 || 11
|-
|| 4 || align=left |  || 3 || 3 || 2 || 8
|-
|| 5 || align=left |  || 2 || 1 || 0 || 3
|- style="background:#ccccff"
|| 6 || align=left |  || 1 || 2 || 3 || 6
|-
|| 7 || align=left |  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
|| 8 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|| 9 || align=left |  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
|| 10 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 11 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 12 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
|| 13 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Хоккей 
Победителями турнира по хоккею на Универсиаде 1968 стала сборная СССР. Она выступала в составе: вратари Николай Кульков, Николай Толстиков; защитники Алексей Макаров, Алексей Богинов, Владимир Меринов, Владимир Алёшин, Станислав Щёголев; нападающие Александр Стриганов, Владимир Юрзинов, Юрис Репс, Валентин Козин, Владимир Шадрин, Юрий Чичурин, Игорь Тузик, Анатолий Белоножкин, Сергей Серебряков, Александр Шоман, Александр Голембиовский; тренер Дмитрий Богинов.

Примечания

Ссылки 

Зимние Универсиады
Международные спортивные соревнования в Инсбруке
Спорт в Австрии в 1968 году
Январь 1968 года